Warhead bezeichnet:

 Warhead (belgische Band), belgische Speed- und Thrash-Metal-Band
 Warhead (deutsche Band), deutsche Heavy- und Thrash-Metal-Band
 Warhead (italienische Band), italienische Hardcore-Punk- und Metal-Band
 Warhead (multinationale Band), NSBM-Band
 Warhead (Pharmakologie) (Anglizismus), eine in der Molekülstruktur von Pharmazeutika vorkommende Untereinheit, welche dazu vorgesehen ist, kovalent an das Target zu binden.
 Warhead (Film), einen US-amerikanischen Actionfilm aus dem Jahr 1996